De Turkse voetbalclub Trabzonspor speelt sinds 1976 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Trabzonspor

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 119.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Turkije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Trabzonspor
Trabzonspor